Sentinel Peak kan syfta på följande:

 Sentinel Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Sentinel Peak, British Columbia, ett berg i Kanada